Кубок Шпенглера 1932 — 10-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1932 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінальний етап

Матч за 3-є місце 
  Грассгоппер —  «Давос» — 4:1

Фінал  
  ЛТЦ Прага —  Команда Оксфордського університету — 0:0, обидва клуба визнані переможцями.

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1932
1932 у хокеї з шайбою